Deen steht für:

 Deen (Sänger) (* 1982), bosnisch-herzegowinischer Sänger
 Deen (Band), japanische Popband
 Native Deen, US-amerikanische Musikgruppe
 Studio Deen, japanisches Anime-Studio

Deen ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Shamsid-Deen (* 1968), US-amerikanischer Basketballspieler
 Aziz Deen-Conteh (* 1993), sierra-leonischer Fußballspieler
 Braswell Deen (1893–1981), US-amerikanischer Politiker
 Farah Deen (* 1990), freischaffende Tänzerin, Tanzpädagogin und Choreografin
 Helga Deen (1925–1943), deutsche Jüdin, Holocaust-Opfer
 Izaac van Deen (1804–1869), Arzt und Hochschullehrer
 James Deen (* 1986), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Laith Al-Deen (* 1972), deutscher Musiker
 Lamin Deen (* 1981), britischer Bobfahrer
 Marcella Deen (* 1988), niederländische Handballspielerin
 Mathijs Deen (* 1962), niederländischer Journalist
 Paula Deen (* 1947), US-amerikanische Fernsehköchin
 Sibylla Deen (* 1982), australische Schauspielerin

Siehe auch:

 Dean
 Dehn
 Diehn
 Din